El Museo de Mineralogía (también llamado Museo de Geociencias) es una entidad museal sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Medellín - Colombia, especializado en la Mineralogía, cuenta con una exhibición permanente de un total de 2.778 ejemplares, sus colecciones son reconocidas por los expertos mineralogistas como unas de las mejores de los museos de Suramérica. El Museo pertenece a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y sirve de apoyo académico en lo concerniente a las ciencias de la tierra, facilitando a la comunidad geológica y al público en general el libre acceso al mundo de los minerales y las rocas.

Historia 

La historia del Museo de Mineralogía se remonta a 1888, año en el cual la Universidad de Antioquia le confiere su colección de geología y en la que se adquieren por $2.000 unas muestras de minerales a Don Pedro Herrán.

En 1908 se obtienen nuevas colecciones de rocas y minerales de particulares. Para ese año la Escuela de Minas (hoy Facultad de Minas) se hallaba anexa a la Universidad de Antioquia, pero en 1911, se separa de esta, pasando a ser de nuevo una entidad independiente.

Hasta 1921, el Museo estuvo a cargo de Don Tulio Ospina, y se llamaba Museo de rocas, minerales y fósiles de la Escuela de Minas. En 1923 se pasa a denominar Museo de Mineralogía y Geología, en este período sus colecciones aumentan con adquisiciones realizadas especialmente en Francia y con contribuciones del geólogo alemán Emil Grosse y del Doctor Roberto Wokittel. 

En 1924 el Doctor Vicente Villa le dona por medio de su testamento sus ejemplares de Mineralogía y Petrografía. En 1930 la Gobernación de Antioquia le confiere el mostrario de minerales del antes llamado Museo de Zea (Hoy Museo de Antioquia).

La Escuela Nacional de Minas se incorpora a la Universidad Nacional de Colombia convirtiéndose en la facultad fundadora de la Seccional Medellín en 1936, por medio del Acuerdo N.º 131 del Consejo Directivo de la Universidad.

La Ordenación formal de las colecciones la comenzó el Doctor Alejandro Delgado Trillos, fundador de la carrera de Geología y Petróleos de la Escuela Nacional de Minas y fue continuada desde 1941 y hasta 1982 por el ingeniero Gabriel Trujillo Uribe, profesor de Mineralogía por más de 40 años en la Facultad. 

A partir de su retiro, el trabajo fue seguido por los profesores del área de mineralogía Jorge Julián Restrepo, Guillermo Urrea, Martha Henao Vásquez, Jorge Iván Tobón, Humberto Caballero y Marion Webber quien es su actual directora. 

Buena parte del material que actualmente es exhibido ha sido donado por los alumnos, exalumnos, profesores, entidades oficiales, particulares o intercambiado con entidades e instituciones nacionales y extranjeras. 

Hoy en día, el Museo de Mineralogía cuenta con todo su inventario sistematizado en una moderna base de datos, con la intención de garantizar un servicio eficaz y completo de toda la información solicitada.

Colecciones 

Las colecciones del Museo de Mineralogía son las más amplias y didacticamente exhibidas de las que se hallan en Colombia. Son reconocidas por los expertos mineralogistas como unas de las mejores de los museos de Sudamérica. Cuenta con una exhibición permanente de un total de 2.778 ejemplares, entre minerales, rocas, fósiles y réplicas que enseñan el material más representativo del mundo mineral.

las colecciones están clasificadas así:

Colección General de Minerales
Colección General de Rocas
Colección Cristatalográfica
Colección de Propiedades Físicas y Agregados Cristalinos
Colección de Minerales Industriales Colombianos
Colección de Rocas Ornamentales Colombianas y Extranjeras
Colección de Esmeraldas Colombianas y Minerales Asociados
Colección de Carbones Colombianos
Colección de Fósiles
Colección de Fluorescencia

Cada muestra posee una etiqueta en la que se exhibe los datos más relevante del mineral: el nombre, composición química, lugar de procedencia y el donante o entidad donde fue comprada o donada.

Aparte, en un fichero y en medio digital se cuenta para cada ejemplar información más completa, detallada y algunas veces hasta anecdótica de la obtención de la muestra. 
El 30% de las muestras son de origen colombiano y el 70% restante de diferentes partes del mundo incluyendo el fondo del mar.

Servicios 

Asesorías: Se ofrece asesoría y capacitación en general a toda persona e institución que lo requiera.

Referencias

Véase también 
 Museos en Medellín
 Turismo en Medellín

Enlaces externos 

 Página oficial de la Facultad Nacional de Minas*

Mineralogía
Museos Universidad Nacional de Colombia
Museos geológicos
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín